Rio Tejo — rio da Península Ibérica
Região Hidrográfica do Tejo
Rio Tejo (Acre) — rio brasileiro da bacia hidrográfica do Amazonas
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo —  sigla: TEJO; Organização Mundial dos Jovens Falantes de Esperanto
Tejo (1868) — canhoneira da Armada portuguesa construída em 1868 e descomissionada em 1900

Desambiguações de topônimos